Plácky je název více míst: 
 Plácky (Hradec Králové), část města Hradec Králové
 Plácky (přírodní památka), přírodní památka ve Velkých Němčicích v okrese Břeclav
 Plácky (Ledeč nad Sázavou), lokalita a sídliště v Ledči nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Plácky, pomístní název lokality u Bližanov, části města Plánice v okrese Klatovy
 Plácky, pomístní název lokality u Mrákova v okrese Domažlice

Externí odkazy